Klinkert ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Klinkert (* 1956), französische Politikerin
 Dieter Klinkert (1931–2016), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Michael Klinkert (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Thomas Klinkert (* 1964), deutscher Romanist
 Ulrich Klinkert (* 1955), deutscher Politiker
 Walter Klinkert (1901–1959), Maler, Zeichner und Radierer, Dozent an der Berliner Akademie